

Personnalités 

  (1933-2000), helléniste et philosophe suisse ;
 Claude Verdan (1909-2006), enseignant, médecin et chirurgien suisse ;
 Nicolas Verdan (né en 1971), écrivain et journaliste suisse;
 François Verdan (1747-1818), fabricant d'indiennes et négociant suisse.